Chlital steht für:

 Kleintal (Glarus) oder Chlital (Glarus). Synonyme Bezeichnung für das Sernftal im Kanton Glarus.

 Kleintal (Uri) oder Chlital (Uri). Seitental des Isentals im Kanton Uri; siehe Isentalerbach
 Kleintal (Zürich) oder Chlital (Zürich). Siedlung der Gemeinde Fischenthal, Kanton Zürich; siehe Abschnitt Ortsmuseum im Artikel Fischenthal

Siehe auch: Kleintal